|-
| 145801 - ||  || 14 septembrie 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| 145802 - ||  || 20 septembrie 1998 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 145803 - ||  || 23 septembrie 1998 || Catalina || CSS
|-
| 145804 - ||  || 26 septembrie 1998 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 145805 - ||  || 26 septembrie 1998 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 145806 - ||  || 26 septembrie 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| 145807 - ||  || 26 septembrie 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| 145808 - ||  || 26 septembrie 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| 145809 - ||  || 26 septembrie 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| 145810 - ||  || 26 septembrie 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| 145811 - ||  || 26 septembrie 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| 145812 - ||  || 26 septembrie 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| 145813 - ||  || 26 septembrie 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| 145814 - ||  || 26 septembrie 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| 145815 - ||  || 26 septembrie 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| 145816 - ||  || 26 septembrie 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| 145817 - ||  || 26 septembrie 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| 145818 - ||  || 19 septembrie 1998 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 145819 - ||  || 12 octombrie 1998 || Caussols || 
|-
| 145820 Valeromeo ||  || 15 octombrie 1998 || Ceccano || 
|-
| 145821 - ||  || 13 octombrie 1998 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 145822 ||  || 14 octombrie 1998 ||  || 
|-
| 145823 - ||  || 19 octombrie 1998 || Catalina || CSS
|-
| 145824 - ||  || 28 octombrie 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| 145825 - ||  || 28 octombrie 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| 145826 ||  || 23 octombrie 1998 ||  || 
|-
| 145827 - ||  || 10 noiembrie 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| 145828 - ||  || 10 noiembrie 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| 145829 - ||  || 15 noiembrie 1998 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 145830 - ||  || 15 noiembrie 1998 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 145831 - ||  || 14 noiembrie 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| 145832 - ||  || 19 noiembrie 1998 || Catalina || CSS
|-
| 145833 - ||  || 21 noiembrie 1998 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 145834 - ||  || 21 noiembrie 1998 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 145835 - ||  || 11 decembrie 1998 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 145836 - ||  || 14 decembrie 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| 145837 - ||  || 16 decembrie 1998 ||  || 
|-
| 145838 - ||  || 18 decembrie 1998 || Caussols || 
|-
| 145839 - ||  || 23 decembrie 1998 ||  || 
|-
| 145840 - ||  || 25 decembrie 1998 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 145841 - ||  || 25 decembrie 1998 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 145842 - ||  || 15 ianuarie 1999 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 145843 - ||  || 13 ianuarie 1999 ||  || K. Korlević
|-
| 145844 - ||  || 9 ianuarie 1999 ||  || 
|-
| 145845 - ||  || 16 ianuarie 1999 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 145846 - ||  || 14 februarie 1999 || Caussols || 
|-
| 145847 - ||  || 14 februarie 1999 || Caussols || ODAS
|-
| 145848 - ||  || 10 februarie 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 145849 - ||  || 10 februarie 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 145850 - ||  || 12 februarie 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 145851 - ||  || 12 februarie 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 145852 - ||  || 10 februarie 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 145853 - ||  || 10 februarie 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 145854 - ||  || 10 februarie 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 145855 - ||  || 12 februarie 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 145856 - ||  || 12 februarie 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 145857 - ||  || 10 martie 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 145858 - ||  || 14 martie 1999 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 145859 - ||  || 12 mai 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 145860 - ||  || 17 mai 1999 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 145861 - ||  || 7 iunie 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 145862 - ||  || 22 iunie 1999 || Catalina || CSS
|-
| 145863 - ||  || 14 iulie 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 145864 - ||  || 14 iulie 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 145865 - ||  || 4 septembrie 1999 || Catalina || CSS
|-
| 145866 - ||  || 7 septembrie 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 145867 - ||  || 9 septembrie 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 145868 - ||  || 9 septembrie 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 145869 - ||  || 9 septembrie 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 145870 - ||  || 9 septembrie 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 145871 - ||  || 9 septembrie 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 145872 - ||  || 13 septembrie 1999 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 145873 - ||  || 5 septembrie 1999 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 145874 - ||  || 8 septembrie 1999 || Catalina || CSS
|-
| 145875 - ||  || 6 septembrie 1999 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 145876 - ||  || 4 septembrie 1999 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 145877 - ||  || 30 septembrie 1999 || Catalina || CSS
|-
| 145878 - ||  || 29 septembrie 1999 || Catalina || CSS
|-
| 145879 - ||  || 18 septembrie 1999 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 145880 - || 1999 TE || 1 octombrie 1999 ||  || 
|-
| 145881 - ||  || 4 octombrie 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 145882 - ||  || 4 octombrie 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 145883 - ||  || 4 octombrie 1999 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 145884 - ||  || 13 octombrie 1999 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 145885 - ||  || 15 octombrie 1999 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 145886 - ||  || 2 octombrie 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 145887 - ||  || 2 octombrie 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 145888 - ||  || 3 octombrie 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 145889 - ||  || 4 octombrie 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 145890 - ||  || 6 octombrie 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 145891 - ||  || 7 octombrie 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 145892 - ||  || 15 octombrie 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 145893 - ||  || 10 octombrie 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 145894 - ||  || 10 octombrie 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 145895 - ||  || 10 octombrie 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 145896 - ||  || 12 octombrie 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 145897 - ||  || 12 octombrie 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 145898 - ||  || 12 octombrie 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 145899 - ||  || 12 octombrie 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 145900 - ||  || 1 octombrie 1999 || Catalina || CSS
|-